Karl Oberle ist der Name folgender Personen:

* Karl Oberle (Priester) (1874–1942), deutscher Geistlicher und Heimatforscher
 Karl Oberle (Politiker) (1925–2008), deutscher Politiker (CSU)